Политко́вский — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени , означающего по-гречески «распрягающий коней».

Известные носители:
 
 Политковский, Владимир Гаврилович (1807—1867) — генерал, председатель правления Русско-Американской компании.
 Политковский, Гавриил Герасимович (1770—1824) — ярославский губернатор, сенатор.
 Политковский, Игорь Владимирович (1930—1984) — российский скрипач.
 Политковский, Николай Романович (1763—1830) — черниговский вице-губернатор,
 Политковский, Николай Романович (1777—1831) — русский писатель, переводчик.
 Политковский, Ростислав Гаврилович (1805—1858) — действительный статский советник.
 Политковский, Фёдор Герасимович (1753—1809) — профессор Московского университета.

 Политковская, Анна Степановна (1958—2006) — российская журналистка и правозащитница.

Примечания